Carolina de Austria-Toscana (en alemán: Caroline von Osterrich-Toskana; 5 de septiembre de 1869, Altmünster - 12 de mayo de 1945, Budapest) fue un miembro de la línea Toscana de la Casa de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria por nacimiento. A través de su matrimonio con el príncipe Augusto Leopoldo de Sajonia-Coburgo y Braganza, Carolina fue también miembro de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha. Carolina era el cuarto hijo y la segunda hija del archiduque Carlos Salvador de Austria-Toscana y de su esposa la princesa María Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias.

Matrimonio 
De 1893 a 1894 fue abadesa del monasterio de mujeres de Theresian en Praga.
Carolina se casó con el príncipe Augusto Leopoldo de Sajonia-Coburgo y Braganza, segundo hijo de príncipe Luís Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha y de su esposa la princesa Leopoldina de Brasil, el 30 de mayo de 1894 en Viena. La pareja tuvo ocho hijos:

 Augusto Clemente María José Carlos Miguel Gabriel Rafael Gonzaga (Pola, 27 de octubre de 1895 - Gerasdorf, 22 de septiembre de 1908).
 María Teresa Josefa Clementina Leopoldina Victoria Rafaela Gabriela Gonzaga (Pola, 23 de marzo de 1897 - Lausanne, 7 de enero de 1975), casada el 17 de noviembre de 1925 con Eduardo von Heller.
 María Filomena Carolina Ignacia Paulina Josefa Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga (Pola, 10 de enero de 1899 - Hartheim bei Linz, el 6 de junio de 1941). Soltera. Vivía en una institución para discapacitados mentales en Schladming. Fue arrestada y ejecutada en la cámara de gas, junto con los otros pacientes, debido a la política nazi de la eugenesia, Acción T4, en el campo de concentración de Schloss Hartheim.
 Raniero Maria José Ignacio Floriano Miguel Gabriel Rafael Gonzaga (Pola, 4 de mayo de 1900 - muerto después del 7 de enero de 1945, se cree que murió en acción, en Budapest).
 Felipe María José Ignacio Josías Miguel Gabriel Rafael Gonzaga (Walterskirchen, 18 de agosto de 1901 - Viena, 18 de octubre de 1985), casado morganáticamente el 23 de abril de 1944 con Sarah Aurelia Halász, su único hijo y sus cuatro nietos fueron excluidos de la sucesión de la Casa de Sajonia-Coburgo-Kohary.
 Teresa Cristina María Josefa Ignacia Benicia Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga (Walterskirchen, 23 de agosto de 1902 - Villach, el 24 de enero de 1990), Princesa de Brasil y Princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha (1902-1990). Mantuvo la nacionalidad brasileña y ocupó la jefatura de la rama de Sajonia-Coburgo y Braganza. Se casó el 6 de octubre de 1930 con Lamoral Taxis, Barón de Bordogna y Valnigra (sus descendientes tenían el apellido Tasso de Sajonia-Coburgo y Braganza).
 Leopoldina Blanca María Josefa Ignacia Pancracia Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga (Gerasdorf, 13 de mayo de 1905 - Hungría, el 24 de diciembre de 1978). Soltera.
 Ernesto Francisco José María Félix Ignacio Tadeo Miguel Gabriel Rafael Gonzaga (Gerasdorf, 25 de febrero de 1907 - Gröbming, Estiria, el 9 de junio de 1978), casado morganáticamente el 4 de septiembre de 1939 con Irmgard Roll. Sin descendencia.

Su esposo era un partidario de las artes. Cuando él murió en octubre de 1922, para ese momento el Imperio Austrohúngaro ya no existía por lo que la princesa viuda tuvo que renunciar a sus títulos para mudarse a Budapest, donde murió durante poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Ancestros

Referencias 

Archiduquesas de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Archiduquesas de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XX
Abadesas de la Institución de Damas Nobles del Castillo de Praga
Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha por matrimonio
Princesas de Brasil por matrimonio
Fallecidos en Budapest